Ґізі () — район Афін
 Гізі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Див. також 
 Гіза — місто в Арабській республіці Єгипет.
 Гіза — губернаторство в Арабській республіці Єгипет.